Alubarén är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Francisco Morazán, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Tegucigalpa. Alubarén ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alubarén är huvudsakligen kuperad. Alubarén ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Cerro Justina,  meter över havet,  km norr om Alubarén. Runt Alubarén är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Porvenir,  km öster om Alubarén. I omgivningarna runt Alubarén växer huvudsakligen savannskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är oktober, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Francisco Morazán